Не́рська () — назва географічних об'єктів у Росії:
 Нерська — річка в Московській області.
 Нерська — залізнична станція Великого кільця МЗ в Московській області.